Zenòdot d'Efes, gramàtic grec.
 Zenòdot d'Alexandria, gramàtic grec
 Zenòdot de Mal·los, gramàtic grec